Синьоочки (Sisyrinchium) — рід квіткових рослин із родини півникових (Iridaceae). Рід містить 204 види, які зростають у Південній і Північній Америці, у т. ч. Ґренландії. В Україні росте один вид — адвентивна рослина синьоочки вузьколисті.

Біоморфологічна характеристика 
Це однорічні чи багаторічні трави, часто м'ясисті, кореневищні (іноді лише нечітко) чи ні, іноді з потовщеними м'ясистими корінням. Стебла розгалужені чи ні, стиснуті, двокрилі. Листків 2–6, прикореневі чи прикореневі й стеблові, чергові; пластина плоска, зазвичай гола. Суцвіття зазвичай кінцеві (прикореневі квітки іноді утворюються в деяких гірських популяціях), 1–11(15)-квіткові. Квітки не запашні, актиноморфні; листочки оцвітини ± чіткі, від блакитно-фіолетового до світло-блакитного й білого, від лавандового до рожевого, пурпурного чи жовтого, ± рівні; тичинки розташовані симетрично; нитки чіткі, з'єднані базально або в трубку. Плоди коробчасті, ± кулясті. Насіння багато, кулясте, зворотно-конічне чи напівкулясте; насіннєва оболонка чорна. x = 8.

Види 

Sisyrinchium abietum McVaugh
Sisyrinchium acre H.Mann
Sisyrinchium albidum Raf.
Sisyrinchium albilapidense Ravenna
Sisyrinchium anadenicum Ravenna
Sisyrinchium andinopatagonicum Ravenna
Sisyrinchium angustifolium Mill.
Sisyrinchium angustissimum (B.L.Rob. & Greenm.) Greenm. & C.H.Thomps.
Sisyrinchium annuum Ravenna
Sisyrinchium antucense Ravenna
Sisyrinchium aquidaunicum Ravenna
Sisyrinchium arenarium Poepp.
Sisyrinchium arguellesiae Ceja, Espejo & López-Ferr.
Sisyrinchium arizonicum Rothr.
Sisyrinchium arrayanicum Ravenna
Sisyrinchium atlanticum E.P.Bicknell
Sisyrinchium avenaceum Klatt
Sisyrinchium azureum Phil.
Sisyrinchium balansae Baker
Sisyrinchium bellum S.Watson
Sisyrinchium bermudiana L.
Sisyrinchium biflorum Griseb.
Sisyrinchium biforme E.P.Bicknell
Sisyrinchium binervatum Ravenna
Sisyrinchium brasiliense (Ravenna) Ravenna
Sisyrinchium breviarmium Ravenna
Sisyrinchium brevipes Baker
Sisyrinchium bromelioides R.C.Foster
Sisyrinchium caespitificum Kraenzl.
Sisyrinchium caeteanum Ravenna
Sisyrinchium calathinum Ravenna
Sisyrinchium calciphilum Sorrie
Sisyrinchium californicum (Ker Gawl.) Dryand.
Sisyrinchium campestre E.P.Bicknell
Sisyrinchium capillare E.P.Bicknell
Sisyrinchium cernuum (E.P.Bicknell) Kearney
Sisyrinchium chaguaranicum Ravenna
Sisyrinchium chapelcoense Ravenna
Sisyrinchium chilense Hook.
Sisyrinchium chiricanum Woodson
Sisyrinchium cholewae Espejo, López-Ferr. & Ceja
Sisyrinchium claritae Herter
Sisyrinchium coalitum Ravenna
Sisyrinchium commutatum Klatt
Sisyrinchium convallium Ravenna
Sisyrinchium convolutum Nocca
Sisyrinchium conzattii Calderón & Rzed.
Sisyrinchium coulterianum Klatt ex Baker
Sisyrinchium cuspidatum Poepp.
Sisyrinchium cylindrocarpium Herter
Sisyrinchium cyperellum Ravenna
Sisyrinchium dasyspathum (Ravenna) Ravenna
Sisyrinchium decumbens Ravenna
Sisyrinchium deflexum R.C.Foster
Sisyrinchium demissum Greene
Sisyrinchium densiflorum Ravenna
Sisyrinchium deseadense Ravenna
Sisyrinchium dichotomum E.P.Bicknell
Sisyrinchium dimorphum R.L.Oliv.
Sisyrinchium diversicarpum C.D.Inácio & L.Eggers
Sisyrinchium elegantulum Ravenna
Sisyrinchium elmeri Greene
Sisyrinchium ensigerum E.P.Bicknell
Sisyrinchium eserrulatum I.M.Johnst.
Sisyrinchium exalatum B.L.Rob. & Greenm.
Sisyrinchium exilifolium Ravenna
Sisyrinchium fasciculatum Klatt
Sisyrinchium fiebrigii I.M.Johnst.
Sisyrinchium firmifolium Ravenna
Sisyrinchium flabellatum Aita & L.Eggers
Sisyrinchium funereum E.P.Bicknell
Sisyrinchium fuscatum E.P.Bicknell
Sisyrinchium galapagense Ravenna
Sisyrinchium glaziovii Baker
Sisyrinchium graminifolium Lindl.
Sisyrinchium gratissimum Ravenna
Sisyrinchium groenlandicum Böcher
Sisyrinchium guanajuatense Ceja, Espejo & López-Ferr.
Sisyrinchium halophilum Greene
Sisyrinchium hasslerianum Baker
Sisyrinchium hintoniorum G.L.Nesom
Sisyrinchium hirsutum Baker
Sisyrinchium hitchcockii Douglass M.Hend.
Sisyrinchium hoehnei I.M.Johnst.
Sisyrinchium humahuacense C.A.Zanotti
Sisyrinchium hypsophilum I.M.Johnst. ex R.C.Foster
Sisyrinchium idahoense E.P.Bicknell
Sisyrinchium igatimiense Ravenna
Sisyrinchium inclinatum Ravenna
Sisyrinchium intihuatanense (Vargas) Ravenna
Sisyrinchium itabiritense Ravenna
Sisyrinchium ivanii R.C.Foster
Sisyrinchium jamesonii Baker
Sisyrinchium johnstonii Standl.
Sisyrinchium laetum (Ravenna) J.M.Watson & A.R.Flores
Sisyrinchium laevigatum Ravenna
Sisyrinchium langloisii Greene
Sisyrinchium laterale Baker
Sisyrinchium latiusculum Ravenna
Sisyrinchium laxum Otto ex Sims
Sisyrinchium limarinum Ravenna
Sisyrinchium littorale Greene
Sisyrinchium longipes (E.P.Bicknell) Kearney & Peebles
Sisyrinchium longispathum Conz.
Sisyrinchium luzula Klotzsch ex Klatt
Sisyrinchium macranthum Griseb.
Sisyrinchium macrocarpum Hieron.
Sisyrinchium macrophyllum Greenm.
Sisyrinchium magnicapsulare J.M.Watson
Sisyrinchium maipoanum Ravenna
Sisyrinchium mandonii Baker
Sisyrinchium marchioides Ravenna
Sisyrinchium martense Ravenna
Sisyrinchium megapotamicum Malme
Sisyrinchium miamiense E.P.Bicknell
Sisyrinchium micranthum Cav.
Sisyrinchium microbracteatum G.L.Nesom
Sisyrinchium minus Engelm. & A.Gray
Sisyrinchium minutiflorum Klatt
Sisyrinchium montanum Greene
Sisyrinchium mucronatum Michx.
Sisyrinchium nanum Phil.
Sisyrinchium nashii E.P.Bicknell
Sisyrinchium nembyense Ravenna
Sisyrinchium nidulare (Hand.-Mazz.) I.M.Johnst.
Sisyrinchium nigricans Gay
Sisyrinchium novoleonense G.L.Nesom & L.Hern.
Sisyrinchium obconicum Ravenna
Sisyrinchium orbiculatum Ravenna
Sisyrinchium ostenianum Beauverd
Sisyrinchium oxyspathum Ravenna
Sisyrinchium pachyrhizum Baker
Sisyrinchium pallidum Cholewa & Douglass M.Hend.
Sisyrinchium palmifolium L.
Sisyrinchium palustre Diels
Sisyrinchium pampeanum C.D.Inácio & L.Eggers
Sisyrinchium papillosum R.C.Foster
Sisyrinchium paramorum Ravenna
Sisyrinchium parvifolium Baker
Sisyrinchium patagonicum Phil. ex Baker
Sisyrinchium paucispathum Ravenna
Sisyrinchium pearcei Phil.
Sisyrinchium pendulum Ravenna
Sisyrinchium planicola Ceja & Cholewa
Sisyrinchium platense I.M.Johnst.
Sisyrinchium platycaule Baker
Sisyrinchium platyphyllum S.Watson
Sisyrinchium plicatulum Ravenna
Sisyrinchium praealtum Kraenzl.
Sisyrinchium pringlei B.L.Rob. & Greenm.
Sisyrinchium pruinosum E.P.Bicknell
Sisyrinchium purpurellum Ravenna
Sisyrinchium pusillum Kunth
Sisyrinchium quadrangulatum Klatt
Sisyrinchium radicatum E.P.Bicknell
Sisyrinchium rambonis R.C.Foster
Sisyrinchium rectilineum Ravenna
Sisyrinchium rectivalvatum Ravenna
Sisyrinchium reitzii R.C.Foster
Sisyrinchium restioides Spreng.
Sisyrinchium rigidifolium Baker
Sisyrinchium rosengurttii I.M.Johnst.
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell
Sisyrinchium sagittiferum E.P.Bicknell
Sisyrinchium sarmentosum Suksd. ex Greene
Sisyrinchium scabrum Schltdl. & Cham.
Sisyrinchium scalarium Ravenna
Sisyrinchium scariosum I.M.Johnst.
Sisyrinchium schaffneri S.Watson
Sisyrinchium schottii Herter
Sisyrinchium sectiandrum C.D.Inácio & L.Eggers
Sisyrinchium sellowianum Klatt
Sisyrinchium septentrionale E.P.Bicknell
Sisyrinchium serrulatum (E.P.Bicknell) Espejo & López-Ferr.
Sisyrinchium setaceum Klatt
Sisyrinchium sinuosum Ravenna
Sisyrinchium soboliferum Ravenna
Sisyrinchium somuncurense Ravenna
Sisyrinchium striatum Sm.
Sisyrinchium strictum E.P.Bicknell
Sisyrinchium subalpinum Henrich & Goldblatt
Sisyrinchium subcernuum (E.P.Bicknell) Henrich & Goldblatt
Sisyrinchium subnudum I.M.Johnst.
Sisyrinchium subtile Ravenna
Sisyrinchium tafiense Ravenna
Sisyrinchium teleanthum Ravenna
Sisyrinchium tenuifolium Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sisyrinchium tinctorium Kunth
Sisyrinchium tofoense Ravenna
Sisyrinchium tolucense Peyr.
Sisyrinchium translucens (E.P.Bicknell) Espejo & López-Ferr.
Sisyrinchium trichanthum Dusén
Sisyrinchium tucumanum Ravenna
Sisyrinchium uliginosum Ravenna
Sisyrinchium unguiculatum Griseb.
Sisyrinchium unispathaceum Klatt
Sisyrinchium vaginatum Spreng.
Sisyrinchium valparadiseum Ravenna
Sisyrinchium venezolense Ravenna
Sisyrinchium vestitum Ravenna
Sisyrinchium weirii Baker
Sisyrinchium wettsteinii Hand.-Mazz.
Sisyrinchium xerophyllum Greene
Sisyrinchium zamudioi Espejo, López-Ferr. & Ceja

Примітки 

Роди квіткових
Півникові